Charles X fut le nom de plusieurs souverains :
 Charles X (Charles  de Bourbon, cardinal-archevêque de Rouen) (1523-1590), proclamé roi de France par les Ligueurs en 1589 avant de reconnaître la légitimité d'Henri IV.
 Charles X (1622-1660), roi de Suède de 1654 à 1660.
 Charles X (1757-1836), roi de France de 1824 à 1830.

Charles 10